73. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  10–15 października 2000 we francuskiej miejscowości Plouay. Były to dziewiąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1924, 1933, 1947, 1958, 1964, 1972, 1980 i 1989). Nikomu (w zdecydowanej większości z powodu absencji) nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Rosjanin Jewgienij Pietrow, który zdobył dwa zote medale.

Polacy w mistrzostwach zdobyli cztery medale: złoty Peter Mazur w indywidualnej jeździe na czas juniorów, dwa srebrne: jeden – Zbigniew Spruch w wyścigu ze startu wspólnego elity (pierwszy medal dla Polski w tej konkurencji) i drugi – Magdalena Sadłecka w wyścigu ze startu wspólnego juniorek oraz jeden brązowy Łukasz Bodnar w indywidualnej jeździe na czas juniorów. Dwa medale w indywidualnej jeździe na czas juniorów to pierwsze medale dla Polski w tej konkurencji.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 748 osób (188 kobiet i 560 mężczyzn) z 59 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (40 osób), Francja (37) i Holandia (37).  Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 

Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 28 osób (19 zawodników i 9 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2000 w kolarstwie
2000 we Francji
Kolarstwo we Francji